Per te – album di Happy Ruggiero del 1969
Per te/Il mio fiore nero – singolo di Patty Pravo del 1970
Per te/Pronto 113 – singolo di Iva Zanicchi del 1979
Per te – singolo di Paola & Chiara del 1998
Per te – singolo di Jovanotti del 1999
Per te – album di Amalia Gré del 2006
Per te – singolo dei Canova del 2019